Чемпионат мира по снукеру среди женщин () — главный женский снукерный турнир.

История 

До середины 1980-х официального женского чемпионата мира не проводилось, однако с 1976 года начал проходить турнир World Open, по своему значению соответствующий мировому первенству. Его первым спонсором стала табачная компания Embassy, а первой победительницей — англичанка Вера Селби, которая доминировала в игре в то время. Затем наступил перерыв, и в следующий раз World Open прошёл в 1980-м под спонсорством компании Guinness. Последний розыгрыш этого соревнования прошёл в 1981 году.

Первый официальный чемпионат мира среди женщин состоялся в 1983-м в снукерном центре Pontins. Он проводился ежегодно до 1992 года (причём дважды в 1984), и за это время 5 раз чемпионкой становилась Эллисон Фишер. После возобновления турнира в 1993 году Эллисон ещё дважды завоёвывала главный трофей, но через некоторое время она улетела в США и начала играть в пул, оставив таким образом чемпионат. С 1995 по 2003 года на турнире доминировали Келли Фишер (не родственница Эллисон) и Карен Корр, и большинство титулов выиграла Келли. В 1998—2003 гг. некоторые матчи чемпионата игрались в Театре Крусибл — месте проведения аналогичного турнира под эгидой WPBSA, причём даты проведения как женских, так и мужских игр примерно совпадали.

Много лет как раз WPBSA поддерживала чемпионат мира среди женщин, однако в 2004-м из-за нехватки средств вся поддержка с её стороны прекратилась. Примерно в это же время другая организация снукера, IBSF, объявила о старте своего чемпионата, который по значимости и статусу приравнивался к любительскому ЧМ. Турнир под эгидой IBSF должен был стать единственным женским соревнованием подобного рода. Но уже в 2005-м прежний чемпионат мира был возобновлён, и в нём так же, как и ранее, приняли участие ведущие снукеристки. Таким образом, с 2006 года (в 2005 турнир IBSF не проводился) проводится два одинаковых по своему значению, но немного различающихся по составу участниц чемпионата — официальный чемпионат мира среди женщин (как правило, более представительный) и аналогичный турнир под руководством IBSF. Последний из этих турниров имеет сугубо любительский статус и проходит параллельно с мужским чемпионатом IBSF.

В 2007 году также появился чемпионат мира IBSF среди игроков-женщин до 21 года.

Победительницы World Open

Победительницы чемпионата мира среди женщин

Победительницы чемпионата мира IBSF

Победительницы чемпионата мира IBSF среди игроков до 21 года

Примечания

Ссылки 
 История и статистика чемпионата в Архиве Криса Тёрнера 

Чемпионат мира по снукеру среди женщин